El término Distrito de Santiago puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

Panamá 
 Distrito de Santiago (Panamá)

Perú 
 Distrito de Santiago (Ica)
 Distrito de Santiago (Cuzco)
 Distrito de Santiago de Anchucaya
 Distrito de Santiago de Cao
 Distrito de Santiago de Challas
 Distrito de Santiago de Chocorvos
 Distrito de Santiago de Chilcas
 Distrito de Santiago de Chuco
 Distrito de Santiago de Lucanamarca
 Distrito de Santiago de Quirahuara
 Distrito de Santiago de Paucaray
 Distrito de Santiago de Pischa
 Distrito de Santiago de Pupuja
 Distrito de Santiago de Surco
 Distrito de Santiago de Tuna
 Distrito de Río Santiago